Someya ist der Familienname folgender Personen:

 Kayo Someya (* 1991), japanische Karateka
 Kazuki Someya (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Mayumi Someya (* 1990), japanische Karateka
 Mika Someya (* 1983), japanische Softballspielerin
 Toshiyuki Someya (* 1987), japanischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Yoshihiro Someya (* 1998), japanischer Leichtathlet
 Yūta Someya (* 1986), japanischer Fußballspieler